Haeusler ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Samuel Haeusler (1787–1853), deutscher Unternehmer und Pionier der Herstellung von Schaumwein
 Caspar Haeusler (1854–1938), deutscher Offizier und Reichstagsabgeordneter
 Helene Haeusler (1904–1987), deutsche Designerin und Spielzeugproduzentin
 Johnny Haeusler (* 1964), deutscher Blogger, Mediendesigner und Rundfunkmoderator 
 Kurt Helle-Haeusler (1894–1965), deutscher Politiker (DP) und Abgeordneter des Niedersächsischen Landtages
 Otto Haeusler (1823–1900), deutscher Jurist und Politiker
 Rudolf Haeusler (auch Häusler; 1857–1929), Schweizer Paläontologe
 Sven Haeusler (* 1968), deutscher Regisseur, Filmemacher, Musikproduzent und Musiker
 Tanja Haeusler (* 1966), deutsche Bloggerin und Mediendesignerin
 Wilhelm Haeusler (1815–1879), deutscher Jurist und Historiker

Haeusler steht auch für:
 Haeusler Holding AG, ein Schweizer Maschinenhersteller

Siehe auch:
 Häusler (Begriffsklärung)
 Heusler
 Häußler